Felinesi – abitanti di Felina
Felinesi – abitanti di Felino (Italia)